Habo kan syfta på:

 Habo kommun – en kommun i Jönköpings län
 Habo – en tätort och centralort i Habo kommun
 Habo socken – en socken i Västergötland ingick i Vartofta härad
 Habo landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1970
 Habo församling – en församling i Habo pastorat i Falköpings och Hökensås kontrakt i Skara stift
 Habo kyrka– en kyrkobyggnad i Habo i Skara stift
 Habo distrikt – ett distrikt i Habo kommun och Jönköpings län
Habo IF – idrottsförening i Sverige
Habo Wolley– volleybollklubb i Sverige